IQU steht für:
 IQU (Band), US-amerikanische Lo-Fi-Band

iqu steht für:
 Iquito (ISO-639-3-Code), eine der Zaparo-Sprachen

Abkürzung